Ду́бівська сільська́ ра́да — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Дубівська сільська рада — Вінницька область, Жмеринський район
 Дубівська сільська рада — Волинська область, Ковельський район
 Дубівська сільська рада — Житомирська область, Бердичівський район
 Дубівська сільська рада — Івано-Франківська область, Рожнятівський район
 Дубівська сільська рада — Київська область, Таращанський район
 Дубівська сільська рада — Одеська область, Окнянський район
 Дубівська сільська рада — Херсонська область, Горностаївський район
 Дубівська сільська рада — Черкаська область, Уманський район

Див. також 
 Дубівська селищна рада — перелік селищних рад.

Джерела 
 Сайт Верховної Ради України